Пара Лукаш Длоуги / Леандер Паес — победители турнира.

Сеянные 

  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Второй раунд)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес (Титул)
  Махеш Бхупати /  Максим Мирный ''(Финал)

<li> Лукаш Кубот /  Оливер Марах (Первый раунд)
<li> Симон Аспелин /  Пол Хенли (Второй раунд)
<li> Франтишек Чермак /  Михал Мертиньяк (Второй раунд)
<li> Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски (Полуфинал)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетка турнира

Sony Ericsson Open 2010